Сабугейру (Аррайолуш) — район в муниципалитете Аррайолуш округа Эвора в Португалии.
 Сабугейру (Сейя) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.